Welligtonia es un término que puede referirse a dos especies de plantas distintas:
Meliosma (Wellingtonia según el botánico Meissner), género con unas 100 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Sabiaceae; o
Secoya gigante (Wellingtonia gigantea según Lindley), también llamada "velintonia" o "wellingtonia", única especie en el género Sequoiadendron, propia de la Sierra Nevada de California.